Afrogecko – rodzaj jaszczurki z rodziny gekonowatych (Gekkonidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Angoli i Południowej Afryce.

Systematyka

Etymologia 
Afrogecko: , Afra „Afrykańczyk, afrykański”, od Africa „Afryka”; rodzaj Gecko .

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki: 
 Afrogecko ansorgii
 Afrogecko porphyreus

Przypisy 

Gekonowate